Приишимское — название населённых пунктов в Казахстане:
 Приишимское — село в Осакаровском районе Карагандинской области.
 Приишимское — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2000-е годы.